

Nederlandse personen 
 Aaron Meijers (1987), voetballer
 Eduard Meijers (1880-1954), rechtsgeleerde
 Eric Meijers (1963), voetbalcoach
 Harie Meijers (1879-1928), wielrenner
 Hub Meijers (1949), politicus
 J.A. Meijers (1897-1969), taalkundige
 JB Meijers (1972), gitarist
 Lou Meijers (1920), Engelandvaarder
 Marjolein Meijers (1958), zangeres
 Pauke Meijers (1934-2013), voetballer
 Paul Meijers (1959), voetballer
 Wim Meijers (1948), voetballer

Andere personen 
 Viesturs Meijers (1967), Lets schaker

Overige 
 Café Meijers, koffiehuis in Arnhem

Zie ook 
 Meijer (doorverwijspagina)
 Meyers (doorverwijspagina)
 Myers (doorverwijspagina)